Globus peut désigner : 

 Globus-Cosmos, qui est un groupe suisse actif dans le domaine touristique ;
 Globus, une chaîne de magasins suisse ;
 Globus, un groupe de musique instrumentale associé au studio de musique Immediate Music ;
 Globus, une chaîne d'hypermarchés allemande.